Гривз () — английская фамилия.

Известные носители 
 Гривз, Джимми (1940—2021) — английский футболист.
 Гривз, Джон (1602—1652) — британский математик и астроном.
 Гривз, Джон (1846—1923) — британский консул в Бердянске, основатель компании по производству с/х машин.
 Гривз, Дэвид (1946—2019) — английский профессиональный снукерист.
 Гривз, Иан (1932—2009) — английский футболист и футбольный тренер.
 Гривз, Кейти (род. 1982) — британская гребчиха.
  (род. 1941) — британский биолог.
 Гривз, Уильям Майкл Герберт (1897—1955) — британский астроном.

Другие значения 
 Гривз — небольшой ударный кратер расположенный на юго-западной окраине моря Кризисов на видимой стороне Луны.

Примечания